Бесконечная любовь:

 название фильмов:
 Бесконечная любовь (фильм, 1947) — Гонконг
 Бесконечная любовь (фильм, 1961) — Гонконг
 Бесконечная любовь (фильм, 1981) — США

 название телесериалов:
 Бесконечная любовь (телесериал, 1983) — США, 1983—1995
  — Тайвань, 2002-2003